María Maximilianovna de Leuchtenberg, también conocida como María Románovskya (San Petersburgo, 16 de octubre de 1841 - ibidem, 16 de febrero de 1914), fue la hija mayor de Maximiliano de Beauharnais, 3.º duque de Leuchtenberg, y de su esposa, la gran duquesa María Nikolayévna de Rusia. Se casó con el príncipe Guillermo de Baden. El hijo de la pareja, el príncipe Maximiliano de Baden, fue el último canciller imperial de Alemania.

Primeros años y familia 

El padre de María, Maximiliano de Beauharnais, 3.º duque de Leuchtenberg, había viajado a San Petersburgo para pedir la mano en matrimonio de la gran duquesa María Nikolayévna, la hija mayor del zar Nicolás I de Rusia.. Por este matrimonio, a Maximiliano se le concedió el tratamiento de Alteza Imperial y el título de Príncipe Romanovsky.

Como hija de una gran duquesa rusa, María ("Marusya") y sus hermanos (Nicolás, Eugenio, Eugenia, Sergio, y Jorge) siempre fueron tratados como grandes duques y duquesas, portando el tratamiento de Alteza Imperial. Después de la muerte de su padre en 1852, su madre volvió a casarse morganáticamente con el conde Grigori Stróganov dos años más tarde. Como esta unión se realizó a espaldas de su padre, el emperador Nicolás I (y su hermano, el emperador Alejandro II, no podría permitir el matrimonio, prefiriendo en cambio fingir ignorancia), la gran duquesa María se vio obligada a exiliarse en el extranjero. Alejandro II sentía compasión por su hermana, y prestó atención especial a los hijos de su primer matrimonio, quienes vivieron en San Petersburgo sin su madre.

Intento de asesinato de 1866 
El 4 de abril de 1866, María y su hermano Nicolás acompañaban su tío, Alejandro II, en San Petersburgo, cuando el emperador sufrió un intento de asesinato. Alejandro se había detenido para ponerse un sobretodo antes de subir a su carruaje, cuando un hombre le apuntó con una pistola; sólo la rapidez de un hombre llamado Komissaroff, quien golpeó la mano del hombre, salvó la vida del emperador.

Matrimonio 
Hubo varios hombres que pidieron la mano de María en matrimonio. El conde Piotr Andréyevich Shuválov, un amigo del emperador Alejandro II, se atrevió a cortejar a su sobrina, pero fue castigado severamente. El 11 de febrero de 1863 en la Gran Iglesia del Palacio de Invierno en San Petersburgo, María desposó al príncipe Guillermo de Baden. Él era un hijo menor de Leopoldo, gran duque de Baden, y de su esposa, la princesa Sofía de Suecia.

Tras escuchar la noticia del matrimonio, el Presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln envió una carta al hermano mayor de Guillermo, el gran duque Federico I de Baden, en la cual Lincoln declaró: "participo en la satisfacción proporcionada por este acontecimiento feliz y rezo para que Su Alteza Real acepte mis sinceras felicitaciones por la ocasión junto con las garantías de mi más alta consideración".

Tuvieron dos hijos:

 María (Baden, 26 de julio de 1865-ib., 29 de noviembre de 1939), desposó al duque Federico II de Anhalt.
 Maximiliano (Baden, 10 de julio de 1867-Constanza, 6 de noviembre de 1929), desposó a la princesa María Luisa de Hannover (Gmunden, 11 de octubre de 1879-Castillo de Salem, 31 de enero de 1948); tuvieron descendencia. Maximiliano se convirtió en heredero presuntivo del Gran Ducado de Baden el 28 de septiembre de 1907.

Últimos años 
Después de su matrimonio, María pasó la mayoría de su tiempo en Alemania, visitando Rusia en contadas ocasiones. Comenzó con sus deberes como esposa pronto después de casarse, por ejemplo representando a la pariente de su marido, la gran duquesa Luisa de Prusia, en el bautismo de la hija del príncipe de Leiningen. Durante el guerra franco-prusiana, Guillermo sirvió en el ejército prusiano bajo el mando del emperador Guillermo I. El 29 de julio de 1870, María y su marido se quedaron con el príncipe heredero Federico Guillermo, y según escribió este en sus memorias, "nos distrajeron momentáneamente de las ansiedades del presente".

El príncipe Guillermo murió el 27 de abril de 1897. Después de su muerte, María fundó una organización llamada la Asociación alemana de la Anti-Inmoralidad. Su propósito era para suprimir "el vicio entre las clases altas". María, con la ayuda de la gran duquesa Leonor de Solms-Hohensolms-Lich y la reina Carlota de Schaumburg-Lippe, reservaron fondos para producir los panfletos que persuadirían a mujeres y hombres que sus funciones importantes en sociedad significaban que tendrían que ser ejemplos de pureza moral. También enviaron una misiva a su familiares y amigos, pidiéndoles que se "abstuvieran de inmoralidad" por un año.

La princesa María permaneció como viuda hasta su muerte, el 16 de febrero de 1914 en San Petersburgo. Igual que como sucedió en la corte de San Petersburgo, la muerte de María sumió a la corte de Berlín en un luto, interrumpiendo las festividades previstas.

Honores 
María recibió los siguientes honores:

 Dama de la Orden de Luisa (Reino de Prusia)
 Gran Dama de la Orden de Santa Catalina (Imperio ruso)
 Dama de la Orden de Olga, 1871 (Reino de Wurtemberg)
 Premio honorario del Imperio ruso y del Reino de Serbia por Asistencia Voluntaria en la Guerra
 Cruz conmemorativa 1870/71 (Gran Ducado de Baden)
 Cruz del Mérito 1870/71 (Reino de Baviera)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Vestido de la corte imperial rusa: Diseñado por Charles Frederick Worth y usado por María Maximilianova Romanovska. Actualmente en la colección del Museo de Arte de Indianápolis.

Personas de San Petersburgo
Casa de Zähringen
Casa de Beauharnais